

Aziende 
 DHL – azienda di trasporto di merci

Codici 
 DHL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dhala (Yemen)
 dhl – codice ISO 639-3 della lingua dhalandji